Лефо́ртово может означать:

 Лефортово — современный район Москвы.
 «Лефортово» — дворец и парк в Москве.

Также название «Лефортово», полученное по местоположению, носят следующие объекты:
 Лефортово — железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги.
 «Лефортово» — станция Московского метрополитена.
 «Лефортово» — следственный изолятор в Москве.

См. также 
 
 Студенческий городок Лефортово